Eternal – brytyjska grupa R&B

Albumy 
 Eternal – album Samael z 1999
 Eternal – album Malevolent Creation z 1996
 The Eternal – album Sonic Youth z 2009
 Eternal – album War of Ages z 2010
 Eternal – wspólne przedsięwzięcie zespołu Huun-Huur-Tu i Carmen Rizzo